En mathématiques et en logique, un corollaire ou corolaire (du latin tardif ) est une proposition déduite d'une vérité déjà démontrée.

Notes et références 

Énoncé mathématique